Desterro steht für:

Geographische Objekte
 Desterro, brasilianische Stadt im Bundesstaat Paraíba
 Desterro, Kurzform für Nossa Senhora do Desterro, früherer Name der brasilianischen Stadt Florianópolis
 Desterro de Entre Rios, brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais 
 Desterro do Melo, brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais  

Siehe auch:
 Kloster Nossa Senhora do Desterro, ehemaliges Zisterzienserkloster in Lissabon